«The Blue Album» puede referirse a:

Música 
 nombre común de "The Beatles/1967-1970", una compilación de canciones de The Beatles;
 "The Blue Album" (1981), álbum Sinii Albom de Aquarium;
 "Blue Album" (2004), álbum de Orbital;
 "The Blue" (2007), álbum de Novembre;
 "The Blue Album" (2002), álbum de Valensia;
 "The Blue Album" (2007), álbum de University of Michigan Marching Band;
 "The Blue Album" (2010), álbum de Mr. Capone-E;
Álbumes referidos como The Blue Album a causa del color de sus portadas
 "311" (1995), álbum de 311;
 "The Adolescents" (1981), álbum de The Adolescents;
 "Blue" (2006), álbum de Diana Ross; o
 "Weezer" (1994), álbum de Weezer.